Энрике Альварес Кордова (, 4 марта 1930 — 27 ноября 1980) — сальвадорский политический деятель и революционер, министр сельского хозяйства, стремившийся провести аграрную реформу, руководитель Революционно-демократического фронта. Похищен и убит ультраправыми боевиками «эскадрона смерти».

Литература 

 John Lamperti. Enrique Alvarez Córdova: Life of a Salvadoran Revolutionary and Gentleman. McFarland, 2006

Персоналии по алфавиту
Революционеры Сальвадора
Министры Сальвадора
Люди, которые были похищены и убиты
Убитые политики